Krymne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Krymne (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschirskyj, siehe Krymne (Kamin-Kaschirskyj)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Krymne (Kowel)